Krumlov:
 Český Krumlov (distrito)
 Český Krumlov (Böhmisch Krumau, Krummau)
 Moravský Krumlov (Mährisch Kromau)

 2747 Cesky Krumlov